Castle Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Castle Creek (Dawson River), Nebenfluss des Dawson River (Fitzroy River) in Queensland
 Castle Creek (Elvire River), Nebenfluss des Elvire River in Western Australia

in den Vereinigten Staaten:
 Castle Creek (Colorado River), Nebenfluss des Colorado River in Utah
 Castle Creek (North Fork Toutle River), Nebenfluss des North Fork Toutle River in Washington
 Castle Creek (Rapid Creek), Nebenfluss des Rapid Creek in South Dakota
 Castle Creek (Rogue River), Nebenfluss des Rogue River in Oregon